La província de Kursk (en rus Ку́рская о́бласть, transliterat Kúrskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Sudja
 Lgov

Referències